Magdalena Paulina de Reuss-Köstritz (en alemán, Magdalene Pauline Reuß zu Köstritz; Leipzig, 20 de agosto de 1920-Löwenstein, 10 de octubre de 2009) fue la esposa del príncipe Huberto de Prusia. Era miembro de la Casa de Reuss.

Matrimonio e hijos 
El 5 de junio de 1943 en el Palacio de Prillwitz en Potsdam, Magdalena contrajo matrimonio con el príncipe Huberto de Prusia, un hijo menor del príncipe de la corona, Guillermo, y de la duquesa Cecilia de Mecklemburgo-Schwerin. Él había estado previamente casado con la baronesa María Ana von Humboldt-Dachdroeden, de quien se divorció el año que desposó a Magdalena.

La pareja se estableció brevemente en Silesia pero se vieron obligados a huir al oeste con su hija infanta, Anastasia, por el avance del Ejército Rojo. Huberto halló trabajo con la gestión de varias bodegas en 1947, y la pareja tuvo su segunda hija ese mismo año. Huberto se trasladó a África del Sudoeste en 1950 para empezar una nueva vida como granjero de ovejas; eligió marcharse porque esto "era un refugio de descanso lejos del tumulto político en Alemania". Magdalena y sus dos hijas planeaban unirse a él en Windhoek en el verano de ese año. Huberto finalmente contrajo apendicitis y murió de peritonitis en abril del año siguiente con su mujer a su lado.

Magdalena volvió a Alemania con sus dos hijas, donde las crio. Anastasia contrajo matrimonio con el príncipe heredero de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg en 1965, y María Cristina murió al año siguiente en un accidente de automóvil.

Tuvieron dos hijas:

 Anastasia Victoria Cecilia Herminia (n. 14 de febrero de 1944), desposó al príncipe Alois-Konstantin de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg y tuvieron descendencia.
 María Cristina (18 de julio de 1947-29 de mayo de 1966), quien murió de sus heridas en un accidente de coche.

Magdalena murió el 10 de octubre de 2009 en casa de su hija, Anastasia. Era la última nuera superviviente del príncipe de la corona, Guillermo. Magdalena fue enterrada al lado de su marido en St. Michaels Bastei, en las cercanías del Castillo de Hohenzollern.

Títulos y estilos 
 20 de agosto de 1920-5 de junio de 1943: Su Alteza Serenísima la princesa Magdalena de Reuss-Köstritz.
 5 de junio de 1943-10 de octubre de 2009: Su Alteza Real la princesa Huberto de Prusia.

Ancestros

Referencias 

Casa de Reuss
Princesas de Reuss
Consortes de miembros de la casa de Hohenzollern
Damas de la Orden de Luisa
Princesas de Prusia por matrimonio
Nacidos en Leipzig
Princesas de Alemania del siglo XX
Nobles alemanas del siglo XXI
Nobles de Alemania del siglo XXI